Nelson je lahko:

Ljudje 
 Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson - največji britanski admiral
 Azumah Nelson, ganski boksar
 Ben Nelson, senator ZDA
 Bill Nelson, senator ZDA
 Bill Nelson, upravnik Nase
 Earle Nelson, ameriški serijski morilec
 Eugene Nelson, ameriški pisatelj
 Gaylord Nelson, senator ZDA
 Gunnar Nelson, ameriški glasbenik
 Harriet Hilliard Nelson, ameriška igralka in pevka
 Jameer Nelson, ameriški košarkar
 Knute Nelson, senator ZDA
 Leonard Nelson, nemški filozof
 Matthew Nelson, ameriški glasbenik
 Nelson Mandela, južnoafriški politik
 Nelson Muntz, risani junak
 Nelson Piquet, brazilski dirkač
 Nelson Rockefeller, ameriški politik
 Ozzie Nelson, ameriški igralec in glasbenik
 Ricky Nelson, ameriški igralec in glasbenik
 Russ Nelson, poslovnež
 Ted Nelson, računalničar
 William Nelson
 Willie Nelson, ameriški pevec

Kraji 

 Nelson, Nova Zelandija
 Nelson, Lancashire, Anglija
 Nelson, British Columbia, Kanada
 Nelson, New South Wales, Avstralija
 Nelson, Georgia
 Nelson, Illinois
 Nelson, Missouri
 Nelson, Minnesota
 Nelson, Nebraska
 Nelson, New Hampshire
 Nelson, New York
 Nelson, Wisconsin
 Nelson County, Kentucky
 Nelson County, Severna Dakota
 Nelson County, Virginija
 Nelson Lagoon, Aljaska
 Nelson Township, Michigan
 Nelson Township, Pensilvanija
 Nelson Township, Minnesota
 Nelson Park Township, Minnesota

Drugo 
 Nelson (glasbena skupina)
 Nelson (reka)
 HMS Nelson
 Nelsonova pravila
 Nelsonov prijem